Municipio de Huntsville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Huntsville (condado de Rockingham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rockingham.
 Municipio de Huntsville (condado de Schuyler, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.
 Municipio de Huntsville (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Huntsville (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.